Le Grand Prix moto d'Europe 2020 est la treizième manche du championnat du monde de vitesse moto 2020, la douzième pour la catégorie MotoGP.

Cette  édition du Grand Prix moto d'Europe se déroulera du 6 au  sur le Circuit de Valence Ricardo Tormo à Valence. La course est ajoutée au calendrier en raison de la pandémie de Covid-19, le Grand Prix moto d'Europe ne s'était pas déroulé depuis 1996.

Classement MotoGP

Classement Moto2

Classement Moto3 

 Albert Arenas a été sanctionné pour conduite irresponsable.

Notes et références 

2020
Sport en Espagne en 2020
Sport en octobre 2020
Europe